Minla é um género de ave da família Leiothrichidae. 

Este género contém as seguintes espécies:
 Minla cyanouroptera
 Minla ignotincta
 Minla strigula

Leiothrichidae
Géneros de aves